Бъндабърг () е град в Източна Австралия, щат Куинсланд. Административен център на район Бъндабърг. Разположен е на река Бърнет. Според Австралийската статистическа служба към 31 декември 2006 г. има 59 768 жители.

Климат

Побратимени градове 
  Нанин, Китай (1988)
  Сеццу, Япония (1988)

Личности

Родени 
 Джошуа Бриланте – австралийски футболист
 Мън Мелинга – австралийски състезател по американски футбол
 Ванс Палмър – австралийски писател
 Доналд Смиф – австралийски оперен тенор
 Бърт Хинклер – австралийски пилот

Източници

Външни препратки 
 Времето на града // sinoptik.bg

Градове в Куинсланд